Hr.Ms. Vos (1913), een torpedobootjager van de Roofdierklasse
 Hr.Ms. Vos (1954), een fregat van de Roofdierklasse